Константин II Грчки (2. јун 1940 — 10. јануар 2023) био је последњи краљ Грчке од 1964. до 1973. године, када је укинута монархија након другог узастопног референдума о државном уређењу.

Биографија 

Био је једини син Павла, краља Грчке 1947—1964. Своје прве године живота провео је у егзилу у Египту. Краљевска породица се вратила у Грчку 1946. године. Завршио је студије као натпросечно даровит студент. Служио је у сва три вида војске. Учествовао је на Олимпијским играма 1960. у Риму, освојивши златну медаљу у једрењу.

Његов отац умро је 1964. од рака, а наследио га је 23-годишњи Константин. Дана 18. септембра 1964, у Атини се оженио Ана-Маријом Данском. Устоличење Константина поклопило се с крајем 11-годишње владавине десничарских странака и доласком на власт центристе Јоргоса Папандреуа. Грчка је још увек осећала поседице подељености из грађанског рата. Уставна криза и нестабилност влада у парламенту одвеле су до војног пуча 21. априла 1967. године. Тада је на власт дошла војна хунта позната под називом Режим пуковника.

Режим и Константин нису имали најбоље односе. Дана 13. децембра 1967, краљ је покушао да изврши неуспешан контраудар у Атини, али није наишао на ширу подршку. Истог дана, он, његова породица и премијер Колиас отишли су авионом у Рим, где су остали у егзилу све до пада Режима пуковника 1974. године.

Након одласка краља, Режим пуковника почео је припреме за укидање монархије и проглашење републике. Један од пуковника унутар хунте, премијер Јоргос Пападопулос, оптужио је краља за издају и одржао рефередум 29. јула 1973. године. За укидање монархије гласало је 78% гласача.

Догађаји у јулу и турска окупација Кипра године 1974. године, узроковали су пад Режима пуковника и рестаурацију демократије. Константин након пада диктатуре није позван натраг у Грчку. Био је организован нови референдум на којем се 69% гласача изјаснило за укидање монархије и успоставу републике. Константин је признао резултате референдума.

Од тога тренутка, Константин и његова супруга живе у Лондону. 

Константин је почасни члан Међународног олимпијског комитета.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Види још 
 Краљевина Грчка
 Грчка краљевска породица

Извори

Литература

Спољашње везе 

 Званична страница Грчке краљевске породице

Рођени 1940.
Умрли 2023.
Грчки краљеви
Грчка краљевска породица
Атињани